Saint Lawrence (Jersey), een van de twaalf gemeenten op het Kanaaleiland Jersey
 St. Lawrence (eiland), een Amerikaans eiland in de Beringzee
 St. Lawrence (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 St. Lawrence (Ilketshall), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 St. Lawrence (Newfoundland en Labrador), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 St. Lawrence (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 St. Lawrence (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 St. Lawrence (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Zie ook
 Saint Lawrence (rivier)